Иван Сергеевич Зыков (1846 — не ранее 1908) — генерал от кавалерии русской императорской армии, командир 2-го кавалерийского корпуса и 16-го армейского корпуса.

Биография 
Родился  года. По окончании Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров поступил в военную службу с чином корнета в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк (23 мая 1864 года). Служа в гвардии, он получил чины поручика (16 апреля 1867 года), штабс-ротмистра (17 апреля 1870 года), ротмистра (30 августа 1875 года) и полковника (16 апреля 1878 года); командовал эскадроном и дивизионом.

Был назначен 24 апреля 1884 года командиром 40-го драгунского Малороссийского полка, 27 ноября 1889 года стал командующим лейб-гвардии Драгунского полка, а 30 августа 1890 года был произведён в генерал-майоры с утверждением в должности командира полка. С 16 марта 1893 года Зыков получил назначение командиром 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (с оставлением в списках лейб-гвардии Драгунского полка, в котором он числился вплоть до окончания службы); 27 января 1895 года был перемещён на ту же должность во 2-ю бригаду этой дивизии, но уже 18 декабря того же года возвращён на прежнюю должность командира 1-й бригады.

Был назначен 19 февраля 1897 года командующим 1-й кавалерийской дивизией, а два года спустя, 13 января 1899 года, перемещён в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, где 6 декабря 1899 года произведён в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника дивизии.

С 29 ноября 1903 года Зыков командовал 2-м кавалерийским корпусом, — вплоть до его упразднения; 23 декабря 1906 года возглавил 16-й армейский корпус. Был произведён в генералы от кавалерии 6 декабря 1907 года . Отчислен от должности командира корпуса с назначением состоять в распоряжении военного министра 21 мая 1908 года, а два месяца спустя, 31 июля 1908 года, уволен от службы с мундиром и пенсией.

Сведения о его дальнейшей судьбе не обнаружены.

Награды 
За свою службу Зыков был награждён многими орденами, в их числе:
 Орден Святой Анны 3-й степени (1870)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1873)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1876)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1879)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1887)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1893)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1896)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1901)
 Орден Белого орла (06.12.1905)

Иностранные:
 Прусский орден Красного орла 4-й степени (1875)
 Датский командорский крест ордена Данеброга (1876)
 Прусский орден Красного орла 2-й степени (1890)
 Мекленбург-Шверинский орден Грифона 1-й степени (1894)
 Большой крест ордена Короны Италии (1903)

Источники 
 
 Зыков Иван Сергеевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1891 г. — С. 839.
 Зыков Иван Сергеевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 4-е июля 1907 года. — С. 107.
 Список генералам по старшинству по 1 июля 1908 года. — , 1908. — С. 93.

Выпускники Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Умершие в XX веке